Međuzvjezdana tvar (interstellar medium)
ISM band
interaktivna memorija (interactive storage media )